terminal komputerowy – urządzenie pozwalające człowiekowi na pracę z komputerem lub systemem komputerowym
 terminal pasażerski – budynek lub zespół budynków będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz pasażerów
 Terminal – film z 2004 roku w reżyserii Stevena Spielberga
 terminal promowy – miejsce przybycia promu w celu wysadzenia/zaokrętowania pasażerów oraz ładunku
 terminal cargo – wydzielona część portu lotniczego lub morskiego świadcząca usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów przesyłanych drogą lotniczą lub morską
 terminal POS – urządzenie do akceptacji płatności poprzez kartę płatniczą lub telefon z NFC
 terminal kontenerowy
 terminal towarowy

Zobacz też 
 symbol terminalny – w gramatyce formalnej to symbol, który może wystąpić w generowanym słowie języka